Пекошув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Келецкий повят, Свентокшиское воеводство. Население — 15 249 человек (на 2006 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Хенцины
 Кельце
 Гмина Лопушно
 Гмина Малогощ
 Гмина Медзяна-Гура
 Гмина Ситкувка-Новины
 Гмина Стравчин

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Свентокшиского воеводства